Zakraj (Bloke, Slovenija), naselje u općini Bloke, Slovenija
 Zakraj (Tolmin, Slovenija), naselje u općini Tolmin, Slovenija